Die artikulatorische Phonetik ist der Bereich der Phonetik, der sich mit der Artikulation von Einzellauten beschäftigt. Untersucht werden die Bewegungen der Lippen, der Zunge und des Kiefers (die aktiven Artikulatoren oder Artikulationsorgane) in Bezug auf die Zähne, die Alveolen, den harten und weichen Gaumen usw. (die passiven Artikulatoren oder Artikulationsorte), also Artikulationsarten.

Eine der wichtigsten Techniken der artikulatorischen Phonetik ist die Palatografie. In der traditionellen Palatografie wird der Gaumen eines Sprechers mit schwarzem Pulver beschichtet. Nachdem er einen Laut artikuliert, werden sein Gaumen und seine Zunge fotografiert, um festzustellen, welcher Teil der Zunge genau wo den Gaumen getroffen hat. Die Elektropalatografie dient demselben Zweck, arbeitet aber mit Elektroden statt mit schwarzem Pulver.

Siehe auch 
 Myoelastisch-aerodynamischer Prozess

Literatur 
 T. L. Cleghorn, N. M. Rugg: Comprehensive Articulatory Phonetics. 2. Auflage 2011, ISBN 978-1-4636-8363-4 PDF Audio
 Bryan Gick, Ian Wilson, Donald Derrik: Articulatory Phonetics. Wiley-Blackwell, Chichester 2013, ISBN 978-1-4051-9320-7
 Bernd Pompino-Marschall: Einführung in die Phonetik. 2. Auflage. de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-018020-0.

Weblinks 

Phonetik